Хаммарбю ИФ Исхоккей () — шведская хоккейная команда из города Стокгольм, отделение спортивного клуба Хаммарбю ИФ.

История 
В период с 1932 по 1951 годы Хаммарбю завоевал 8 титулов чемпиона Швеции. В 2008 году объявил о банкротстве, однако был восстановлен сначала как любительский, а потом и как профессиональный клуб.

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккейные клубы Швеции